Сложение — фундаментальный термин, в разных областях знаний почти всегда означающий процесс составления нечто целого из неких частей. Чаще всего используется в математическом смысле:
 Сложение — математическая операция.
А также:
 Сложение — процесс построения стен из блоков, кирпичей.
 Сложение — составление слогов из букв, сложение слов из слогов (словосложение).
 Сложение — синоним фигуры (телосложение человека).

См. также 
Аддитивность (математика)